Notopalaeognathae — клада нелітаючих безкілевих птахів, яка включає ряд нандуподібних, кладу Novaeratitae (ківі, казуари та ему), ряд тинамуподібних і вимерлих моа.

Філогенія 
Точні зв'язки представників цієї групи були з'ясовані лише нещодавно: тинаму та моа є сестринськими групами, а ківі близько споріднені з ему та казуарами. Вимерлі епіорніси з Мадагаскару були ідентифіковані як найближчі до ківі. Нанду є або базальною гілкою клади, або сестринською групою до Novaeratitae. Сестринською групою до Notopalaeognathae є страусоподібні.

Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки всередині клади, за Mitchell (2014) та Yuri et. al (2013):

Примітки 

Нанду
Ряди птахів